Кубок Австрії з футболу 2013–2014 — 79-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Вдруге в історії титул здобув Ред Булл.

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 липня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 липня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 липня 2013

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2013

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2013

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 квітня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 квітня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2014

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 травня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2013—2014
Австрія
Австрія
2013 в австрійському спорті
2014 в австрійському спорті